Ruben Lagus, un militaire finlandais.
Setabis lagus est une espèce de lépidoptères de la famille des Riodinidae.
Patronyme finnois